En sociologie, le ritualisme est la transformation de gestes et de symboles en rites. 
Dans le domaine religieux, le biritualisme exprime la coexistence de deux rituels 
Dans l'Église anglicane, le ritualisme est un mouvement liturgique pour ennoblir le rite et ramener les fidèles vers l'église

En sociologie, le ritualisme est l'un des 5 phénomènes observés par le sociologue américain, Merton. On retrouve ainsi : 
 le conformiste

 le ritualiste
 l'innovateur
 l'évadé, également appelé l'auto-exclu
 le rebelle

Le ritualiste est donc un individu qui se donne les moyens de réussir pour atteindre un but mais qui ne cautionne pas celui-ci. Par exemple, une personne pratiquante non croyante. Le conformiste se définit par une totale acceptation des buts et moyens pour les atteindre. Au contraire, l'évadé rejette les moyens mis en œuvre et les buts valorisés par la société. A la place, il choisit de vivre en dehors de la société. C'est le cas des hippies. Le quatrième cas concerne l'innovateur. Lui, au contraire du ritualiste, il va accepter les buts mais pas les moyens. Ce sont donc des personnes qui vont utiliser des moyens plus ou moins légaux et avoir recours à la déviance pour atteindre leur but ultime. Un sportif qui se doperait se classerait ainsi dans les innovateurs. Enfin, le dernier cas énuméré par Merton est le rebelle. La rébellion propose de rejeter brutalement la société. C'est le cas des personnes anarchistes.